United Artists:

 United Artists — американская киностудия.
 United Artists Records — американский лейбл звукозаписи.